

Cucina 
 Lasagne – formato di pasta alimentare, tagliata in forma rettangolare
 Lasagne – forma abbreviata e familiare che indica il primo piatto Lasagne al forno

Geografia

Svizzera 
 La Sagne – comune nel distretto di La Chaux-de-Fonds (Canton Neuchâtel)